Rombaut est un prénom masculin français et un patronyme.

Prénom 
 Saint Rombaut, moine anglo-saxon (ou irlandais) évangélisateur du Brabant.
 Rombaut Keldermans, architecte de Malines
 Rombaut Pauwels, architecte de Malines

Variantes 
 anglais : Rumold, Romuold
 néerlandais : Rombaut, Rombout
 latin : Rumoldus

Patronyme 
 Marc Rombaut, romancier belge

Lieux 
 Cathédrale Saint-Rombaut de Malines

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme